Kostelů zasvěcených Panně Marii Vítězné je více:

Česko 
 Kostel Panny Marie Vítězné a svatého Antonína Paduánského (Malá Strana), Praha
 Kostel Panny Marie Vítězné (Bílá hora), Praha
 Kostel Panny Marie Vítězné (Moravský Žižkov)
 Kostel Panny Marie Vítězné (Řepín), okres Mělník

Ostatní země 
 Santa Maria della Vittoria v Římě
 Kostel Panny Marie Vítězné (Valletta), Malta

Externí odkazy